Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1980 höll i Trade Unions Olympic Sports Centre (distriktet Krylatskoye, Moskva). Bågskyttetävlingarna höll på mellan 30 juli och 2 augusti. Herrar och damer tävlade båda i individuella klasser. Samma system som vid olympiska sommarspelen 1976 hölls. För första gången i den olympiska bågskyttehistorien fick den vinnande damen bättre poäng än den vinnande herren.

Resultat

Medaljtabell

Resultat

Herrar

Damer

1980
Olympiska sommarspelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1980